Шубат (или чал) (, , ) — кисломолочный напиток из верблюжьего молока. Традиционный напиток казахов и узбеков. У туркменов имеется аналогичный напиток под названием чал. В Казахстане напиток употребляется летом и называется шубат. По сравнению с кумысом шубат имеет более высокую жирность (до 8 %). Из-за требований к сохранности почти не экспортируется. С поверхности напитка собирают также ферментированные сливки — агаран.

Приготовление 
В деревянную кадушку наливают свежее верблюжье молоко, предварительно залив закваску, затем завязывают или закупоривают крышку, оставляя для скисания на сутки. Шубат, в отличие от кумыса, не взбалтывают, а хорошо перемешивают перед тем, как подать на стол. Шубат более густой, чем кумыс, и имеет белый цвет.

Характеристики 
К особенностям приготовления шубата относится то, что напиток готов уже через 6—8 часов, а его срок хранения сильно ограничен, так как он скисает уже через сутки. Единственно возможный способ продлить его хранение — это поместить его в условия с температурой не выше +5 °С, что без холодильника невозможно. Это является серьёзным препятствием для распространения этого напитка. 

Некоторые характеристики шубата:

Утверждается, что шубат полезен при астме, туберкулёзе, воспалении печени, диабете.

Примечания

Литература 
 Ходжакулиев Г. К. Методическое письмо по применению и приготовлению кисломолочного продукта из верблюжьего молока — чала / Туркм. гос. ин-т. — Ашхабад, 1965. — 11 с.
 Ходжакулиев Г. К., Курбанов Х. Аминокислотный состав суммарных белков молока верблюдиц и кисломолочного продукта чала // Тр. Ашхабад. НИИ эпидем. и гигиены. — 1964. — Т.6. — С.361-364.
 Ходжакулиев Г. К., Ягодинская С. Г., Соколова Т. А. Содержание витаминов А, В1 и В2 и С в верблюжьем молоке и чале // Колхозно-совхозн. пр-во Туркменистана. — 1964. — N7. — С.19-20.
 Лушин Ю. В пустыню за шубатом // Огонёк, 1982. — N32 .- C.7.
 Шорманов Т. Ш., Жангабылов А. К. Лечебные свойства кумыса и шубата. Алматы. — 1990.

Ссылки 
 Кисломолочные напитки, казахская национальная кухня
 Чал, туркменская национальная кухня 
 Туркменская кухня, «Национальные кухни наших народов», В. В. Похлебкин, 1978, Центрполиграф.
 
 
  
 
 Filip Noubel, "Golden Century of the Turkmens: " A Bleak Picture of Village Life in the Desert. EurasiaNet photo essay, 10/25/02

Кисломолочные напитки
Казахская кухня
Узбекская кухня
Туркменская кухня
Верблюды